Mario Álvarez puede referirse a:

 Mario Roberto Álvarez (1913-2011), arquitecto argentino;
 Mario Álvarez Quiroga (<completar>-), cantante de folcklore argentino;
 Mario Álvarez Giambruno (1958-), veterinario y político uruguayo;
 Mario Álvarez Fernández (1985-), cantante español;
 Mario Álvarez (futbolista) (1981-), futbolista uruguayo;
 Pedro Mario Álvarez Abrante (1982-), futbolista español.
 Mario Álvarez, compositor cubano afincado en México.
 Mario Alexander Álvarez, (1992-), futbolista colombiano.